Соревнования в скиатлоне среди женщин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2021 года в Оберстдорфе прошли 27 февраля.

Тереза Йохауг выиграла золото в скиатлоне на чемпионате мира третий раз в карьере, в общей сложности эта медаль стала её 11-й на чемпионатах мира.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2021